Bernieria cinereiceps é uma espécie de ave da família Bernieridae.

Apenas pode ser encontrada em Madagáscar.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Bernieria
Aves descritas em 1881